

Film en televisie
De internationale titel van de Franse film À bout de souffle (1960)
 Breathless (1983), een Amerikaanse remake van bovengenoemde film
 Breathless (2009), een Zuid-Koreaanse film
 Breathless (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2014

Muziek
 Breathless (band), een Britse band

Albums
 Breathless (Camel)
 Breathless (The Eyes of a Traitor),
 Breathless (Kenny G)
 Breathless (Shankar Mahadevan)
 Breathless (Shayne Ward)

Nummers
 Breathless (Corinne Bailey Rae)
 Breathless (The Corrs)
 Breathless (Shayne Ward)
 Breathless (Jerry Lee Lewis)

Literatuur
 Breathless (roman), een roman van Dean Koontz